Valiant puede referirse a:

 Valiant (revista) (1962-1968), revista juvenil británica.
 Valiant (automóvil) (1962-1976), vehículo fabricado por Chrysler-Fevre Argentina S.A.
 Plymouth Valiant, automóvil fabricado por la división Plymouth de Chrysler Corporation entre 1960-1976.
  Chrysler Valiant, automóvil fabricado por Chrysler Australia (1962-1981).
 Valiant (película) (2005), película de animación 3D británica.
 Prince Valiant, cómic estadounidense publicado entre 1937 y 1971.
 Leslie Valiant, (nacido en 1949), científico en computación y teórico computacional británico.
  , nombre de seis buques de la Royal navy británica.
 Vickers Valiant, bombardero cuatrimotor británico.
 Alliance of Valiant Arms, videojuego de disparos en primera persona multijugador en línea.